Григорий (Герман) Семёнович Гамбург (, Варшава, Российская империя — 28 октября 1967, Москва, СССР) — советский дирижёр, композитор, альтист, скрипач. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

Биография 
Окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции у Николая Черепнина и скрипки у В. Р. Вильшау, а также — Московскую консерваторию по классам дирижирования у Николая Малько, композиции у Николая Мясковского и скрипки у Бориса Сибора. 

В 1924—1930 годах — участник государственного квартета им. Страдивариуса в качестве альтиста. В 1925 и 1927 годах стал лауреатом Всесоюзного конкурса струнных квартетов. С 1928 по 1941 год преподавал в Московской консерватории на отделении камерного ансамбля, удостоился в 1939 году звания профессора.

С 1931 по 1962 год — главный дирижёр оркестра кинематографии (тогда — Оркестр управления по производству фильмов), записал музыку ко многим фильмам.

В 1945—1954 годах преподавал в Институте военных дирижёров. Профессор Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1954).

Скончался в Москве 28 октября 1967 года от инфаркта. Похоронен на Донском кладбище.

Сочинения

Для оркестра 
 Увертюра-фантазия на башкирские темы «Салават Юлаев»
 Сюита на якутские темы (1947)
 Увертюра на три темы русских песен (1947)
 Лирическая поэма (1947)

Концерты 
 Первый концерт для скрипки с оркестром
 Первый концерт для виолончели с оркестром
 Концерт для альта с оркестром
 Второй концерт для скрипки с оркестром
 Второй концерт для виолончели с оркестром

Камерные работы 
 Струнный квартет № 1
 Струнный квартет № 2
 2 пьесы для скрипки и фортепиано
 Струнный квартет № 3
 Струнный квартет № 4 «Квартет-сюита»
 Струнный квартет № 5 для 4 виолончелей
 Трио для струнных
 Тема с вариациями для виолончели и фортепиано

Фильмография 

 1947 — Конёк-Горбунок (версия 1947 года)
 1948 — Серая Шейка
 1949 — У них есть Родина
 1949 — Весенняя сказка
 1953 — Великий воин Албании Скандербег
 1953 — Таинственная находка
 1954 — Золотая антилопа
 1955 — Судьба барабанщика
 1955 — Стёпа-моряк
 1955 — Дым в лесу
 1955 — Отелло
 1956 — За власть Советов
 1957 — Дело было в Пенькове
 1957 — Высота
 1957 — Юность наших отцов
 1957 — Сапоги
 1957 — Дом, в котором я живу
 1957 — К Чёрному морю
 1958 — Над Тиссой
 1958 — Добровольцы
 1959 — Айна
 1959 — Василий Суриков
 1959 — Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва
 1959 — Неподдающиеся
  — Повесть пламенных лет
 1960 — Русский сувенир
 1960 — Евгения Гранде
 1960 — Рыжик
 1960 — Последние залпы
 1961 — Когда деревья были большими
 1961 — Академик из Аскании
 1961 — Мир входящему
 1962 — Капроновые сети
 1962 — Увольнение на берег
 1963 — Вступление
 1964 — Я — «Берёза»
 1964 — Хотите — верьте, хотите — нет…
 1964 — Левша
 1964 — Письма к живым
 1966 — Человек без паспорта

Примечания

Ссылки 
 Биография: Гамбург Григорий (Герман) Семёнович

Выпускники Московской консерватории
Выпускники Тбилисской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Похороненные на Донском кладбище
Умершие от инфаркта миокарда